111-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 111-я кавалерийская дивизия 
 111-я танковая дивизия (РККА)